Spiller puede referirse a:

 Cristiano Spiller (* 1975), un DJ italiano.
 Frederick ("Fred") Spiller (1885-1953), un boxeador británico.
 Ljerko Spiller